Хейн, Пит ():
 Пит Хейн-старший (1577—1629) — голландский адмирал.
 Пит Хейн-младший (1905—1996) — датский учёный, писатель, изобретатель, художник и инженер.

См. также 
 Пит Хейн (эсминец, 1929)
 Пит Хейн (фрегат, 1978)